Борис Киселёв:
 Киселёв, Борис Иванович (1928—2007) — советский и российский художник декоративно-прикладного искусства.
 Киселёв, Борис Николаевич (1943—2016) — советский и российский театральный актёр.